Kudarah est un nom propre qui peut désigner :
 Kudarah, une île de la subdivision d'Alif Dhaal aux Maldives ;
 Kudarah, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives.